Osmanović est un patronyme bosniaque composé du prénom Osman et du suffixe patronymique slave -vić (« fils d'Osman »).

Il est porté notamment par :
 Amir Osmanović (né en 1970), joueur de football yougoslave / bosnien ;
 Dejan Osmanović (né en 1973), joueur de football yougoslave / serbe ;
  (né en 1964), joueur puis entraîneur de football slovène.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque